Bundestagswahlkreis 183 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Frankfurt am Main II (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Frankfurt am Main I (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Pforzheim (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Bruchsal – Karlsruhe-Land II (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Konstanz (1949 bis 1961)